Alnæs ist der Familienname folgender Personen:

 Anikken Gjerde Alnæs (* 1994), norwegische Skilangläuferin
 Eyvind Alnæs (1872–1932), norwegischer Komponist
 Finn Alnæs (1932–1991), norwegischer Schriftsteller
 Frode Alnæs (* 1959), norwegischer Fusion- und Jazzgitarrist
 Karsten Alnæs (* 1938), norwegischer Historiker und Schriftsteller